Ibitinga pode ser:
 Ibitinga - um município do Estado brasileiro de São Paulo
 Barragem Ibitinga', no Rio Tietê, próxima ao município de Ibitinga.
 Usina Hidrelétrica de Ibitinga

Desambiguação
Desambiguações de topônimos